Проспе́кт Октября́ — название проспектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Проспект Октября — проспект в Гомеле.

Казахстан 
 Проспект Октября — проспект в Алма-Ате.

Россия 
 Проспект Октября — проспект в Миассе.
 Проспект Октября — проспект в Нижнем Новгороде.
 Проспект Октября — проспект в Стерлитамаке.
 Проспект Октября — проспект в Уфе.
 Проспект Октября — проспект в Ярославле.

См. также 

 Проспект 20 лет Октября — проспект в Ростове-на-Дону
 Проспект 25 Октября
 Проспект 40 лет Октября
 Проспект 50 лет Октября
 Проспект 60 лет Октября
 Проспект 70 лет Октября
 Проспект 100-летия Октября — проспект в коттеджном посёлке Ленинская слобода Выборгского района Ленинградской области
 Октябрьский проспект
 Улица Октября
 Парк имени Октября (Ростов-на-Дону)
 Переулок Октября
 Проезд Октября
 Площадь Октября